Galeão peut désigner :
 le quartier de Galeão à Rio de Janeiro,
 l'aéroport international de Rio de Janeiro-Galeão-Antônio Carlos Jobim,
 la base aérienne du Galeão, base de la force aérienne brésilienne située à côté de l'aéroport.